José Aguilar (wielrenner)
 José Aguilar (bokser)